Llista d'asteroides del 159001 al 160000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|159001-159100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|159101-159200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|159201-159300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|159301-159400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|159401-159500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|159501-159600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|159601-159700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|159701-159800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|159801-159900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|159901-160000 [ modifica]

|-
|}